Il doppio del torneo di tennis Internationaux de Tennis de Blois 2013, facente parte della categoria ATP Challenger Tour 2013, ha avuto come vincitori Jonathan Eysseric e Nicolas Renavand che hanno battuto in finale Ruben Gonzales e Chris Letcher 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Ruben Gonzales /  Chris Letcher (finale)
  Jonathan Eysseric /  Nicolas Renavand (Campioni)

  Stephan Fransen /  Matwé Middelkoop (semifinali)
  Alejandro González /  Carlos Salamanca (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Internationaux de Tennis de Blois 2013
ATP Challenger Tour 2013